Лучу има више значења:

 Лучу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лучу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Лучу (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији